Sridnjak je ime več otočkov na Hrvaškem:
 Sridnjak, otoček pri Korčuli
 Sridnjak, otoček pri Rabu